Posyp může v různých oborech znamenat: 
 zimní posyp chodníků, vozovek atd. 
 posyp (potravinářství), povrchové ozdobení nebo ochucení pečiva nebo jiných potravin
 consperge, aplikační forma léčiva